

Cinema 
 Il mondo dei robot (Westworld) – film del 1973 diretto da Michael Crichton

Musica 
 Westworld  – gruppo musicale britannico
 Westworld  – gruppo musicale statunitense
 Westworld  – album dei Theatre of Hate del  1982
 Westworld  – album dei Westworld (USA) del 1999

Televisione 
 Westworld - Dove tutto è concesso  – serie televisiva ispirata al film Il mondo dei robot creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy.